Ramond ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ramond (* 1962), deutscher Jazzbassist
 Frank Ramond (* 1964), deutsch-französischer Liedtexter, Komponist und Musikproduzent
 Louis Ramond de Carbonnières (1755–1827), französischer Politiker, Pyrenäenforscher und Botaniker
 Pierre Ramond (* 1943), französischstämmiger US-amerikanischer theoretischer Physiker

Siehe auch:
 Ramon